Bramble bezeichnet:

 Brambles, englische Bezeichnung für Brombeeren und andere rankende Gewächse der Gattung Rubus
 Bramble (Cocktail), Mixgetränk aus Gin, Zitronensaft, Zuckersirup und Brombeerlikör

Geographische Orte:
 Bramble Cay, nördlichste Insel Australiens
 Bramble Haven, zu Papua-Neuguinea gehöriges Atoll
 Bramble Peak, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Bramble (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten

Bramble ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Bramble (* 1990), britischer Weitspringer
 James H. Bramble (* 1930), amerikanischer Mathematiker
 Keron Bramble (* 1992), Bahnradsportler aus Trinidad und Tobago
 Livingstone Bramble (* 1960), Boxer aus St. Kitts und Nevis
 Titus Bramble (* 1981), englischer Fußballspieler
	

Siehe auch:
 Lemma von Bramble-Hilbert
 Brambell